Турбаи () — село, Петровский сельский совет, Глобинский район,
Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5320686102. Население по переписи 2001 года составляло 210 человек.

Село указано на трехверстовке Полтавской области. Военно-топографическая карта.1869 года как хутор Скорботный(Трубпи).

История 
В 1789—1793 годах село Турбаи было центром крупного антикрепостнического восстания.

Самый старый документ о Трубаях в Центральном Государственном Историческом Архиве Украины в городе Киеве это исповедная ведомость и метрическая книга за 1779 год.

Географическое положение 
Село Турбаи находится на берегу реки Хорол, выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Романовка, ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Майдановка. Вокруг села много ирригационных каналов.

Примечания